La NCAA Division I 2001 si è svolta dal 29 novembre al 15 dicembre 2001: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quinta volta alla Stanford University.

Squadre partecipanti

Torneo

Long Beach Regional

Los Angeles Regional

Stanford Regional

Lincoln Regional

Final Four – Cox Arena, San Diego

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2001
NCAA Division I (pallavolo femminile)